Reußen steht für:
 Reußen (historischer Begriff), alte deutsche Bezeichnung für „Rus, Russen, Russland“
 Familienmitglieder vom Haus Reuß

Orte:
 Reußen (Landsberg), Ortsteil der Stadt Landsberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Reußen, Ortslage des Ortsteils Theißen der Stadt Zeitz im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Reußen, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Ruś (Stawiguda), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Reussen, Kreis/Stadt Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Ruska Wieś (Węgorzewo), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Reußen, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Ruś (Morąg), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Reußen, Ort in Siebenbürgen, seit 1945: Ruși (Sibiu), Dorf bei Hermannstadt (Sibiu), Rumänien

Siehe auch:
 Reußenburg (Ruine in Bayern)
 Reußendorf (Begriffsklärung)
 Klein Reußen (Ruś Mała in Polen)
 Rotreußen (Rotruthenien)
 Schwarzreußen (Schwarzruthenien)
 Reusse (Begriffsklärung)